El Molí és una masia situada al sud del municipi de Torrelameu, a la comarca catalana de la Noguera prop de la font del Sauret a 196 metres d'altitud.

Referències 

Moli
Edificis de Torrelameu
Molins de la Noguera